Пруды — деревня в составе Обходского сельсовета Уренского района Нижегородской области.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Собакино переименована в Пруды.

Население

Примечания 

Населённые пункты Уренского района